Croissy-Beaubourg municipi al departament de Sena i Marne (regió d'Illa de França)
 Croissy-sur-Celle, municipi al departament de l'Oise (regió dels Alts de França)
 Croissy-sur-Seine, municipi al departament d'Yvelines (Illa de França)